El nombre inchi puede hacer referencia a:

 Plukenetia volubilis, también conocido como inchi, sacha inchi, sacha maní, o maní del Inca.
 Caryodendron orinocense, también conocido como cacay, inchi, o tacay.